Диана Бакози (; ) — итальянский стрелок, выступающая в дисциплине скит. Олимпийская чемпионка 2016 года. Серебренный призёр Олимпийских игр 2020.

Карьера 
Заниматься стендовой стрельбой Диана Бакози начала в четырнадцатилетнем возрасте, в 2004 году дебютировала на взрослых соревнованиях под эгидой ISSF на европейском первенстве в Никосии, где стала 16-й. Год спустя, на этапе кубка мира в Бразилии, итальянка поразила 92 мишени из ста и стала второй, завоевав первую в карьере медаль на этапах мирового кубка.

В 2008 году одержала первую победу в карьере (на этапе в Зуле), но уступила место в олимпийской сборной Кьяре Кайнеро, которая стала олимпийской чемпионкой.

В 2009 году Бакози ушла в декретный отпуск, у неё родился сын Маттео.

После возвращения в соревнования выиграла ещё два этапа Кубка мира (оба в 2015 году — в Ларнаке и в Эль-Айне). Также в 2015 году стала вице-чемпионкой Европейских игр в Баку.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Диана трижды ошиблась в квалификации, пройдя в полуфинал с третьего места. В полуфинале она промахнулась лишь однажды, пропустив вперёд лишь Кайнеро. Однако в решающем матче двух итальянок точнее оказалась именно Бакози — она поразила 15 мишеней из 16 и на один выстрел обошла соотечественницу, став олимпийской чемпионкой.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Италии
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года